El Pajaral kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Pajaral, Veracruz, Las Choapas, 
 El Pajaral, Tabasco, Centla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar